Ка́рлос Маури́сио Фу́нес Картахе́на (; род. 18 октября 1959, Сан-Сальвадор) — президент Сальвадора с 1 июня 2009 года по 1 июня 2014 года.

Биография
Был известным журналистом, делал репортажи для местных и иностранных СМИ во время гражданской войны в Сальвадоре (1979-1992). Позже был ведущим телешоу, сотрудничал телеканалом CNN. В 2004 году был признан лучшим журналистом-интервьюером Сальвадора.

15 марта 2009 года в качестве кандидата от левого Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти на очередных президентских выборах одержал победу над кандидатом от правоцентристского Националистического республиканского альянса (АРЕНА) Родриго Авилой, получив 51,32 % голосов избирателей.

Вскоре после своей инаугурации он подписал соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Сальвадором и Кубой, прекращённых за 50 лет до этого.

Однако объявленные им амбициозные проекты в сфере образования, здравоохранения, предоставления жилья бедным семьям были выполнены лишь частично из-за сложной экономической ситуации, что разочаровало многих сторонников Фунеса.

В 2016 году, уже после окончания срока президентских полномочий, Фунеса обвинили в отмывании денег. Он вместе с женой и детьми покинул Сальвадор и получил убежище в Никарагуа. Фунес и его сын не смогли объяснить происхождение 420 тысяч долларов на своих счетах. В ноябре 2017 года обоих сальвадорский суд признал виновными и обязали выплатить 420 тысяч долларов в казну государства. Фунес назвал процесс против него политическим преследованием со стороны правых сил и сведением счетов со стороны нового президента Сальвадора Санчеса Серена, который ранее был его вице-президентом.

В июне 2018 года прокуратура Сальвадора выдала ордер на арест Фунеса и около тридцати его бывших сотрудников по обвинению в присвоении 351 млн долларов бюджетных средств.

Примечания 

Политики по алфавиту
Президенты Сальвадора
Президенты, вступившие в должность в 2009 году
Христианские социалисты
Журналисты Сальвадора